Caisse des dépôts et consignations, een Franse staatsbank
 Centers for Disease Control and Prevention, Amerikaanse diensten op het gebied van de volksgezondheid
 Commando DienstenCentra, een Nederlands defensie-onderdeel
 Control Data Corporation, een Amerikaans computerbedrijf
 Cross-Dehydrogenatieve Koppeling, (vanuit het engels: Cross-Dehydrogenative Coupling) een manier om nieuwe koolstof-koolstofbindingen te maken
 Convergència Democràtica de Catalunya, een Catalaanse politieke partij (vormde eerder samen met de UDC het kartel Convergència i Unió)
 Collective Defined Contribution, Collectief Beschikbare Premieregeling. Hierin staat het eindresultaat van het pensioen niet vast maar de premie en de jaarlijkse opbouw wel.